Логово белого червя — название произведений.

 «» — роман Брэма Стокера, написанный в 1911 году.
 «Логово белого червя» — фильм Кена Рассела, снятый в 1988 году по мотивам этой книги.